«А́сино» () — остановочный пункт в Дзержинском районе Минской области.

Железнодорожная платформа находится между остановочными пунктами Энергетик и Мезиновка, в пятистах метрах от дороги  и (приблизительно) в километре от деревни Скородное и реки Синицкая.
  

Ранее платформа называлась 806 км, так как располагается в 806 километрах от Москвы.

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги